Ба́рнетт () — английская фамилия и топоним.

Известные носители фамилии
 Барнетт, Брайан (род. 1987) — канадский спринтер.
 Барнетт, Винс (1902—1977) — американский актёр.
  (1928—1986) — британский политик, член Палаты общин от Южного Дорсета (1962—1964) и Гринвича (1971—1986), член Европейского парламента (1975—1976).
  (род. 1962) — австралийский политик, сенатор от штата Тасмания (2002—2011).
 Барнетт, Генри (1922—2016) — канадский невролог.
 Барнетт, Гилберт Томас (1800—1835) — британский ботаник и зоолог.
  (1906—1992) — командующий объединёнными англо-франко-израильскими военно-воздушными силами в ходе операции «Мушкетёр» (Суэцкий кризис), командующий Британскими вооружёнными силами на Кипре (1962—1964).
 Барнетт, Джамбо (1886—1951) — австралийский регбист, олимпийский чемпион.
  (ок. 1760—1836) — британский политик, член Палаты общин от Рочестера (1806—1807, 1816—1820), отец Чарльза Джеймса Барнетта.
  (1879—1923) — американский бейсболист.
  (род. 1944) — американский баскетболист.
  (1802—1890) — британский композитор.
  (1880—1918) — австралийский игрок в регби и регбилиг, чемпион Олимпийских игр 1908 года в составе национальной сборной по регби.
  (род. 1975) — игрок в австралийский футбол.
 Барнетт, Джон Фрэнсис (1837—1916) — британский композитор, пианист и музыкальный педагог, племянник композитора Джона Барнетта.
 Барнетт, Джордж (1815—1898) — американский архитектор, отец архитектора и художника Томаса Барнетта.
 Барнетт, Джордж (1859—1930) — американский генерал-майор, 12-й комендант корпуса морской пехоты США. 
 Барнетт, Джордж Эрнест (1873—1938) — американский экономист.
 Барнетт, Джош (род. 1977) — американский боец смешанных боевых искусств, профессиональный борец в тяжёлом весе.
  (1923—2014) — британский политик, член Палаты общин от Хейвуда и Ройтона (1964—1983), автор формулы Барнетта.
 Барнетт, Дик (род. 1936) — американский профессиональный баскетболист.
 Барнетт, Дэвид (по другим данным — Джеффри Барнетт; 1933—1993) — шифровальщик посольства США в Боготе, агент советской разведки с 1970-х годов.
  (род. 1950) — премьер штата Западная Австралия (с 2008 года).
 Барнетт, Кортни (род. 1987) — австралийская певица, гитаристка и автор песен из Мельбурна.
 Барнетт, Коррелли (род. 1927) — английский военный историк, автор работ по истории экономики, специализировавшийся по послевоенному промышленному спаду Великобритании.
 Барнетт, Леон (род. 1985) — английский футболист, защитник клуба «Норвич Сити».
 Барнетт, Марк (род. 1960) — американский телепродюсер.
 Барнетт, Мэри Анджела (более известна как Анджела Боуи; род. 1949) — американская модель, актриса и музыкант.
 Барнетт, Настасья (род. 1992) — итальянская теннисистка; победительница четырёх турниров ITF в одиночном разряде.
  (род. 1981) — игрок в американский футбол, победитель Супер Боула XLV (2011) в составе клуба «Грин-Бей Пэкерс».
  (1863—1930) — ирландский юрист, политик и профессиональный стрелок, член Палаты общин Великобритании (1916—1929).
  (1898—1987) — губернатор штата Миссисипи в 1960—1964 годах.
 Барнетт, Синтия (род. 1966) — американская журналистка-эколог.
  (род. 1943) — американский ватерполист, бронзовый медалист Олимпийских игр 1972 года.
  (род. 1979) — австралийский прыгун в воду, бронзовый медалист Олимпийских игр 2004 года.
 Барнетт, Сэмюэл (род. 1980) — английский актёр театра, кино и телевидения, лауреат премии «Драма Деск» за роль в постановке The History Boys (2006).
  (1873—1956) — американский физик, первооткрыватель эффекта Барнетта.
 Барнетт, Тим (род. 1958) — новозеландский политик, в 1996—2008 годах был членом Парламента Новой Зеландии от Лейбористской партии, второй открытый гей-политик в стране.
 Барнетт, Томас (1870—1929) — американский архитектор и художник.
  (1909—2003) — канадский политик, член Палаты общин Канады (1953—1958, 1962—1968, 1969—1974).
  (1933—2016) — губернатор Американского Самоа (1975—1976).
  (1925—1995) — директор Австралийской службы безопасности и разведки (1981—1985).
 Барнетт, Чарли (род. 1988) — американский актёр.
  (1796—1882) — британский игрок в крикет и политик, президент Мэрилебонского крикетного клуба (1825), член Палаты общин от Мейдстона (1831—1834).

Составные фамилии 
 Уэллс-Барнетт, Ида Белл (1862—1931) — афроамериканская журналистка.

Топоним 
 Барнетт — тауншип в округе Розо, Миннесота, США.
 Росс-Барнетт — водохранилище в верховьях река Перл (Жемчужная).

См. также 
 
 Эффект Барнетта

Примечания